;
 Modupe Adeyeye ;
 .